La VI Coppa panamericana di pallavolo maschile si è svolta dal 13 al 18 giugno 2011 a Gatineau, in Canada. Vi hanno preso parte 10 formazioni, la vittoria finale è andata al Brasile, che in finale ha battuto gli Stati Uniti

Squadre partecipanti

Primo turno
Le 10 squadre sono state divise in 3 gironi, le migliori 2 vincenti sono promosse direttamente in semifinale, la peggior vincente e le seconde classificate sono promosse ai quarti di finale.

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Classificazione dal 5º al 10º posto

Risultati

Finale 5º posto

Finale 7º posto

Finale 9º posto

Podio

Campione 
Brasile(Primo titolo)

Secondo posto 
Stati Uniti

Terzo posto 
Canada

Classifica finale

Premi individuali
MVP:  Paulo da Silva
Best Scorer:    Gavin Schmitt
Best Spiker:    Gavin Schmitt
Best Blocker:   Byron Ferguson
Best Server:    Pedro Luis García
Best Digger:    Lucas de Deus
Best Setter:    Raphael Margarido
Best Receiver:  Thiago Sens
Best Libero:    José Mulero

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Coppa panamericana di pallavolo maschile